

Geografia

Francia 
 Ussel  – comune del dipartimento del Cantal, nella regione dell'Alvernia
 Ussel  – comune del dipartimento della Corrèze, nella regione del Limosino
 Ussel  – comune del dipartimento del Lot, nella regione del Midi-Pirenei

Italia
 Ussel  – esonimo francese del comune di Usseglio, in Piemonte
 Ussel  – frazione del comune di Châtillon, in Valle d'Aosta, in cui sorge il Castello di Ussel